Mieskatjärnarna är en grupp småsjöar intill svensk-norska gränsen i Hotagens socken, Jämtland och Krokoms kommun:

Mieskatjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 713700-141976), sjö i Krokoms kommun 
Mieskatjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 713714-141949), sjö i Krokoms kommun 
Mieskatjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 713744-141993), sjö i Krokoms kommun 
Mieskatjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 713745-142008), sjö i Krokoms kommun 
Mieskatjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 713751-141969), sjö i Krokoms kommun 
Mieskatjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 713802-141985), sjö i Krokoms kommun 
Mieskatjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 713802-142014), sjö i Krokoms kommun 

Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde
Insjöar i Jämtland
Insjöar i Krokoms kommun